Forck ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Forck (1923–1996), deutscher evangelischer Theologe und Bischof
 Georg Forck, deutscher Theologe
 Elisabeth Forck (1900–1988), deutsche Pädagogin

Siehe auch:
 Fork